Bukovets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bukovets (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Brusartsi, 
 Bukovets (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Vidin, 
 Bukovets (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Bjala Slatina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar